Hebammenkunst steht für:

 die philosophisch-didaktische Methode der Mäeutik
 die durch Hebammen vorgenommene Geburtshilfe

Siehe auch:
 Hebammenwissenschaft